Brachyiulus  — род многоножек из семейства настоящие кивсяки отряда кивсяков класса двупарноногих. Включает около 8 видов, большинство из которых живут в бассейне Средиземного моря на территории Европы и Азии. Вид Brachyiulus pusillus был непреднамеренно расселён человеком по всему миру.

Виды 
Brachyiulus apfelbecki Verhoeff 1898
Brachyiulus bagnalli (Brolemann 1924)
Brachyiulus jawlowskii  Lohmander 1928
Brachyiulus klisurensis  Verhoeff 1903
Brachyiulus lusitanus  Verhoeff 1898
Brachyiulus pusillus  (Leach 1814)
Brachyiulus stuxbergi  (Fanzago 1875)
Brachyiulus varibolinus  Attems 1904

Примечания 

Кивсяки
Многоножки Евразии
Роды многоножек